Sant Procopi de Decàpolis
 Sant Procopi el Gran, d'Escitòpolis o de Cesarea (Jerusalem, segle III - Cesarea Marítima, Palestina, 303), religiós cristià palestí, mort màrtir 
 Capella caminera de Sant Procopi, obra a la Pobla de Claramunt (Anoia)